Grzymek:
 Grzymek z Cieślina – stolnik inowrocławski
 Grzymek – wieś w Polsce
 Jerzy Grzymek (1908–1990) – chemik, polityk

Zobacz też Grzimek